Les Vestiges du jour (The Remains of the Day) est un roman de Kazuo Ishiguro (1989).
 Les Vestiges du jour (The Remains of the Day) est un film américano-britannique de James Ivory (1993), inspiré du roman de Kazuo Ishiguro.